«Aabach» puede referirse a:

Hidronimia

Alemania 

 Río Aabach (Afte), río afluente del río Afte.
 Río Aabach (Albaumer Bach), río afluente del río Albaumer Bach.
 Río Aabach (Hessel), río (Hessel).

Suiza 

 Río Aabach (Bünz), río (Bünz), cantón de Aargau.
 Río Aabach (Greifensee), afluente del río Greifensee, cantón de Zúrich.
 Río Aabach (Küttigen), río (Küttigen), cantón de Aargau.
 Río Aabach (Obersee), río (Obersee), cantón de St. Gallen.
 Río Aabach (Seetal), río (Seetal), cantones de Lucerna y Aargau.